Herb gminy Rudnik (województwo lubelskie)
 Herb gminy Rudnik (województwo śląskie)
 Herb Rudnika nad Sanem